Fürth, ciutat independent de la regierungsbezirk de Mittelfranken, a l'estat federat de Baviera (Alemanya).
 Furth (Landshut), municipi del districte de Landshut (Alemanya, Baviera)
 Furth im Wald, ciutat del districte de Cham (Alemanya, Baviera)
 Chemnitz-Furth, un barri de Chemnitz (Saxònia)
 Furth (Langenfeld), nucli de Langenfeld al districte de Mettmann, (Alemanya, Renània del Nord - Westfàlia)
 Furth (Neuss), nucli de la ciutat de Neuss (Alemanya, Renània del Nord – Westfàlia)
 Furth (Schwanstetten), nucli del municipi de Schwanstetten al districte Roth (Baviera)
 Furth (Ampfing), nucli del municipi d'Ampfing al districte Mühldorf am Inn (Alemanya, Baviera)
 Furth (Kürten), nucli de Kürten (Alemanya, Renània del Nord – Westfàlia)
 Furth (Oberhaching), nucli d'Oberhaching al districte de Munic (Alemanya, Baviera)
 Furth an der Triesting, municipi del Bezirk de Baden, Àustria, Baixa Àustria) 
 Furth bei Göttweig, municipi de Baixa Àustria
 Furth (Göllersdorf), municipi de Baixa Àustria
 Furth (Kirnberg), municipi de Baixa Àustria
 Furth (Böheimkirchen), municipi de Baixa Àustria
 Furth (Senftenbach), nucli del municipi Senftenbach (Alta Àustria)
 Furth (Schalchen), municipi d'Alta Àustria
 Furth (Bad Gams), poble d'Estíria
 Furth (Sankt Peter), nucli del municipi Sankt Peter ob Judenburg (Estíria)
 Furth (Treglwang), nucli de Treglwang (Estíria)
 Biografies:
 George Furth (1932–2008), un actor estatunidenc
 Hans G. Furth (1929–2007), psicòleg austríac 
 Harold Furth (1930–2002), físic nuclear americà, nascut a Viena
 Peter Furth (1930-), filòsof alemany